Кугушево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кугушево — село в Зеленодольском районе Республики Татарстан.
 Кугушево — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.